La casa-fàbrica Serra i Marrugat era un edifici del Raval de Barcelona, actualment desaparegut. Es tractava d'un conjunt format per un cos destinat a habitatges amb façana al carrer de l'Hospital, 141 i unes «quadres» diposades en forma d'«L» al voltant d'un gran pati d'illa, on es trobava un interessat porxo amb columnes de ferro colat.

El 1788 s'hi va establir la fàbrica d'indianes d'Armengol Gener, fills i Cia, que va acabar en fallida. El 1824, Ramon Sarriera, segrestador dels béns del concurs de creditors d'aquesta societat, va demanar permís per a obrir una finestra a la «quadra gran» del carrer de la Riereta.

El 1829, el fabricant de teixits de cotó Josep Serra i Marrugat, en societat amb Jeroni Juncadella, va comprar la fàbrica per 21.000 lliures barcelonines i va reedificar la casa del carrer de l'Hospital amb planta baixa i tres pisos, segons el projecte del mestre de cases Joan Valls.

El 1835, Maria Llord, propietària d'una casa-fàbrica al carrer de la Cera destinada a l'elaboració i blanqueig de cera i arrendada al cerer Marià Gallissà i Amat (vegeu Cereria Gallissà), va denunciar els perjudicis que causava a la cera estesa sobre les teulades el fum provinent de la xemeneia de la fàbrica de teixits de Josep Serra, on hi havia instal·lat un tint de cotó. El dictamen de l’arquitecte municipal Josep Mas i Vila fou que el darrer hauria de torçar la xemeneia cap a l’interior de casa seva.

Malgrat que la fàbrica va arribar a ser una de les més importants de Barcelona, les desavinences entre Serra i Juncadella van fer que dissolguessin la societat el 1840, amb un capital de 99.021 lliures. El 1841, el primer ostentava el càrrec de vocal de la Junta fundacional de la Caixa d'Estalvis, el futur Banc de Barcelona, i en el cadastre de 1844 ocupava el segon lloc entre els majors contribuents de Barcelona, amb una cotització de 2.160 rals.

El 1846, el fabricant va demanar permís per a enderrocar la «quadra gran» del carrer de la Riereta, 58 (actual 1 ter-3-5) i construir-hi un edifici d'habitatges seguint-ne la nova alineació, segons el projecte del mestre d'obres Josep Valls i Galí. El 1847, Serra va tornar a demanar permís per a construir un edifici de planta baixa i quatre pisos al carrer de la Cera, 1, segons el projecte del mateix autor.

El 1857, hi havia la companyia Conti i Cia, fabricant de teixits de llana, seda i cotó, que el 1863 era Conti, Ossó i Cia: «Hospital, 141. Fábrica de varios tejidos de los Sres. Conti, Ossó y comp. Géneros de lana, seda, hilo y algodon. Driles. Damascos. Tartanes. Pañolería de todas clases. Escocesas, telas del Norte, y varias otras clases, para vestidos. Pieles de algodon para corsés. Espediciones.»

Finalment, l'edifici del carrer de l'Hospital fou enderrocat l'any 1991 per la construcció d'una promoció d'habitatges i un aparcament.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 

Edificis de Barcelona desapareguts
Serra
Serra
Carrer de l'Hospital